Kaptschuksee (russisch ) ist der Name dieser Seen im Putorana-Gebirge, Region Krasnojarsk, Sibirien, Russland

 Kaptschuksee (Kutaramakan), Nachbar des Kutaramakansees
 Kaptschuksee (Lama), Nachbar des Lamasees

Siehe auch:
 Kaptschuk